Ханс Гюнтер может означать:
 Гюнтер, Ханс, или  (1886—1969) — немецкий писатель, переводчик и автор научно-популярных книг.
 Гюнтер, Ханс (1891—1968) — германский расовый теоретик, идеолог расовой политики нацистов.
  (1910—1945) — штурмбаннфюрер СС, ответственный за отправку чешских евреев в концлагеря.